Laharpe est un nom de famille porté notamment par :
 Amédée Emmanuel François Laharpe, militaire
 Jean Jacques Charles de Laharpe, médecin et naturaliste